Binanga (Barumun Tengah), een plaats in Indonesië
Binanga (Huta Bargot), een plaats in Indonesië
Binanga (Rundeng), een plaats in Indonesië